Евге́ний Шерстоби́тов:
 Шерстобитов, Евгений Павлович (род. 1938) — машинист пирогазовых компрессоров, Герой Социалистического Труда (1980).
 Шерстобитов, Евгений Фирсович (1928—2008) — советский кинорежиссёр и сценарист.